Батыр Мыратович Алтыев (; род. 22 марта 1992 года, c. Кесеяп, Марыйский велаят, Туркменистан) — российский сумоист. Заслуженный мастер спорта России. 3-х кратный Чемпион России, 4-х кратный Чемпион Европы, Чемпион Мира. Состоит в мужской сборной команде России с 2012 г.

Биография 
Алтыев Батыр родился 22 марта 1992 года в селе Кесеяп, Туркменистан.

В 1994 году получил гражданство России и переехал с родителями в Москву, где в 2001 году начал заниматься борьбой самбо и сумо в ДЮСШ «Борец» у тренера Андрея Георгиевича Осадчинского.

В 2005 году поступил в спецкласс средней общеобразовательной школы № 1015, где тренировался под руководством тренера Комарова Олега Витальевича.

В 2008 году стал бронзовым призёром первенства Европы.

В 2009 году выполнил норматив «Кандидата в мастера спорта России». В том же году стал победителем Первенства Европы среди юношей в Швейцарии.

В 2010 году стал чемпионом Европы до 21 года в Болгарии. В этом же году окончил школу и был призван в армию, где проходил службу в Космических войсках России.

В 2011 году выиграл серебряную медаль на Чемпионате России.

В 2012 году стал победителем на чемпионате Европы среди мужчин в Луцке (Украина) и выполнил звание «Мастер спорта России международного класса».

В 2012 году занял 5 место на чемпионате мира в Гонконге.

В 2013 году стал серебряным призёром всемирных игр в Кали (Колумбия). В этом же году стал бронзовым призёром Всемирных Игр боевых искусств в Санкт-Петербурге.

В 2014 году получил благодарственное письмо от министра спорта РФ Мутко В. Л. за успешное выступление на IX Всемирных Играх 2013 года (г. Кали, Колумбия)

В 2015 году выиграл чемпионат Европы и стал бронзовым призёром Чемпионате мира в Осака (Япония).

На данный момент 2016 год стал самым успешным в карьере спортсмена . Он последовательно выиграл чемпионат Москвы , России , Европы и мира (Улан-Батор, Монголия), став первым спортсменом из России выигравшим ЧМ мира в весовой категории до 85 кг . Заслужил путевку на Всемирные игры 2017 во Вроцлове (ПОЛЬША)

В настоящее время является лидером спортсменом сборной команды Москвы и России.

Спортивные достижения 
 5 кратный чемпион первенства России;
 Трёхкратный серебряный призёр чемпионата России;
 Чемпион Европы 2012 года;
 5 место чемпионат мира в Гонконге 2012 год;
 Серебряный призёр Всемирных Игр в Колумбии город Кали 2013 год;
 Бронзовый призёр всемирных игр боевых искусств в Санкт-Петербурге 2013 год;
 Серебряный призёр чемпионата Европы 2013 года;
 Чемпион Европы по молодёжи 2014 года в Польше, Варшава.
 Чемпион Европы 2015 года в Шяуляе, Литва.
 Бронзовый призёр Чемпионата Мира 2015 года в Осаке, Япония.
 Чемпион России 2016;
 Чемпион Европы 2016;
 Чемпион Мира в Монголии 2016;
 Чемпион России 2017
 Чемпион Европы ( Грузия, Тбилиси) 2017
 Чемпион Всемирных Игр ( Польша, Вроцлав) 2017

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница Батыра Алтыева в соц. сети ВКонтакте
 Официальная страница Батыра Алтыева в facebook
 Интервью Батыра Алтыева

Борцы сумо
Родившиеся в Марыйском велаяте